Donald Duck (personage), een creatie van Walt Disney
Superdonald, Donald Ducks alter ego

Stripuitgaven 
Donald Duck (weekblad)
Donald Duck (Amerikaans tijdschrift)
Donald Duck Extra
Donald Duck Junior
Donald Duck (pocketreeks)
Donald Duck (dubbelpocketreeks)
Donald Duck (minipocketreeks)
Donald Duck (pocketbookreeks), Engelstalige serie
Donald Duck Vijftig-reeks
Donald Duck Big Fun
De beste verhalen van Donald Duck
Donald Duck Vakantieboek
Donald Duck Winterboek
De grappigste avonturen van Donald Duck

Overig 
Baureihe 403.0, Duitse trein met de bijnaam Donald Duck
Kalle Anka-partiet, ook wel Donald Duckpartij genoemd